Lucăcești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lucăcești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Lucăcești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava